Город Берлин является одной из 16 земель в составе ФРГ и административно подразделяется на 12 административных округов  и 96 районов , входящих в них.

Каждый округ состоит из нескольких, большей частью сложившихся исторически районов. Когда-то они являлись самостоятельными городами, деревнями и посёлками, а 1 октября 1920 года они были включены в состав Большого Берлина и образовали на тот момент 20 округов. После разделения Германии 12 округов оказались в Западном Берлине и 8 — в Восточном. Намного позднее, уже в 1970—1980-е годы в Восточном Берлине было выделено ещё три округа.

После объединения Берлина до 2000 года продолжали существовать 23 округа, которые очень сильно отличались друг от друга по площади и количеству населения. В ходе последней административной реформы 2001 года количество округов уменьшилось до 12 в результате слияния двух или трёх округов в один. Слиянию не подверглись крупные административные округа Шпандау, Райниккендорф и Нойкёльн.

Районы Берлина в статистических целях наделены четырёхзначными идентификационными номерами, первые две цифры в которых указывают на округ.

Помимо районов Берлин разделён на «статистические территории» , обозначаемые трёхзначными номерами, которые приблизительно соответствуют жилым районам. Примером статистической территории является  в районе Шёнеберг, где большинство улиц получили свои названия по городам Баварии. Статистические территории могут не совпадать с районами, так, например статистическая территория Рудов располагается в двух районах — Рудов и Гропиусштадт.

Список округов и районов

Примечания 

Округ